(..) = dit element komt van nature niet (meer) op aarde voor

Periodiek systeem
Periodiek systeem